Bildstein von Smiss steht für folgende gotländischen Bildsteine:

 Bildstein von Smiss (Garda)
 Bildstein von Smiss (Stenkyrka)
 Bildsteine von Smiss (Kirchspiel När)